Saison 4 de That '70s Show#Épisodes
Saison 2 de Gotham#Épisode 3 : Rira bien qui rira le dernier